Koivisto steht für:

 eine russische Küstenstadt, siehe Primorsk (Leningrad)
 Kabinett Koivisto, mehrere finnische Regierungen

Koivisto ist der Familienname folgender Personen:

 Arto Koivisto (* 1948), finnischer Skilangläufer
 Aukusti Koivisto (1886–1962), finnischer Maler
 Emma Koivisto (* 1994), finnische Fußballspielerin
 Erkki Koivisto (1927–2012), finnischer Mediziner
 Katri Nokso-Koivisto (* 1982), finnische Fußballspielerin, siehe Katri Mattsson
 Mauno Koivisto (1923–2017), finnischer Politiker
 Meri Koivisto (* 1977), finnische Schauspielerin und Tänzerin
 Miika Koivisto (* 1990), finnischer Eishockeyspieler
 Petri Koivisto (* 1986), finnischer Eishockeytorwart
 Tarmo Koivisto (* 1948), finnischer Comiczeichner
 Tellervo Koivisto (* 1929), finnische Politikerin, Autorin, Ökonomin, Lehrerin, First Lady Finnlands
 Tom Koivisto (* 1974), finnischer Eishockeyspieler
 Toni Koivisto (* 1982), finnischer Eishockeyspieler